Jaroka steht für:
 Jharokha, überdachter Balkon in der indischen Architektur

Járóka ist der Name von:
 Lívia Járóka (* 1974), ungarische Politikerin
 Sándor Járóka († 1985), ungarischer Roma-Musiker, Violinist